Султан Махмуд Джалаїр (*д/н — 1425) — султан Держави Джалаїрідів в 1411—1415, 1421—1425 роках.

Життєпис 
Син султана Шах Валада та Тадун-хатун (доньки султана Увайса I). Народився в Єгипті між 1400 та 1405 роками. У 1410 році разом з батьками перебрався до Багдаду, де Шах Валад став султаном. У лютому 1411 році його мати влаштувала змову, внаслідок якої шах Валада було вбито. Новим султаном став Махмуд. Втім фактична влада знаходилася у Тадун-хатун. У квітні 1411 року Багдад було захоплено, а Тадун-хатун перебралася до міста Шуштар, що став новою столицею Джалаїрідів. Проте фактичну фладу зберігала мати. після її смерті  у 1415 році султана Махмуда було повалено власним братом Увайсом II. 

У 1421 році після загибелі Увайса II новим султаном став його брат мухаммед. Втім того ж року султан Махмуд повалив нового володаря й сам посів трон. Він замагався зміцнити та розширити власні володіння на півдні Арабського Іраку. У 1425 році Султан Махмуда було повалено Хусейном, онуком Султана Ахмада, що загинув у 1410 році.

Джерела 
 Bosworth, Clifford Edmund. The new Islamic dynasties: a chronological and genealogical manual. New Edinburgh Islamic Surveys Series; ISBN 0-7486-2137-7
 Öztuna, Yılmaz, (1996) Hanedanlar ve Devletler Cilt: 1, Ankara: Kültür Bakanlığı,

Джалаїріди